Адела Брунс (, в девичестве — Сикорова (), , Злин, Чехословакия) — чешская спортсменка, выступавшая в стрельбе из винтовки, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.

Карьера 
Адела Сикорова начала представлять Чехию на соревнованиях по стрельбе в 2001 году. Является чемпионкой Европы 2015 года в Мариборе. Также дважды становилась победительницей этапов кубка мира, в том числе выиграла финал кубка мира 2012 года в Бангкоке. 

Участница трёх Олимпиад: 2008, 2012 и 2016. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне достигла самого большого успеха в своей карьере, завоевав бронзовую медаль.

Достижения 

 Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 в Лондоне

 2-кратная победительница этапов кубка мира (Бангкок 2012, Мюнхен 2013)

 2-кратная бронзовая медалистка этапов кубка мира (Мюнхен 2008 и 2011)

 Чемпионка Европы 2015 в Мариборе

 2-кратная Чемпионка Европы (в команде)

 3-кратная серебряная медалистка чемпионатов Европы (в команде)

 3-кратная бронзовая медалистка чемпионатов Европы (в команде)

 Чемпионка Универсиады 2011 в Шэньчжэне

 Бронзовая медалистка Универсиады 2011 в Шэньчжэне (в команде)

Личная жизнь 
В 2015 году вышла замуж за немца Мартина Брунса, после чего взяла его фамилию.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте issf-sports.org

Стрелки Чехии
Родившиеся в Злине
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года